saillant (krijgskunde), uitstulping in een frontlijn dan wel deel van een bastion;
 Saillant (Puy-de-Dôme), gemeente in het Franse departement Puy-de-Dôme;
 Saillant Hotels, hotelketen;
 het bijwoord of bijvoeglijk naamwoord saillant, dat 'opvallend' of 'kenmerkend' betekent, vooral gebruikt in de combinatie 'een saillant detail'.